Владимир Раевский:
 Раевский, Владимир Абрамович (1938—2020) — и. о. министра финансов СССР (1991—1992).
 Раевский, Владимир Евгеньевич (род. 1985) — российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер.
 
 Раевский, Владимир Федосеевич (1795—1872) — русский поэт и публицист, декабрист.